Josep Ribas (escriptor) (Sant Llorenç de la Salanca, 1931), professor i escriptor rossellonès
 Josep de Ribas i Boyons (Nàpols, 1749 — Sant Petersburg, 1800), almirall de l'imperi Rus d'origen català
 Josep Ribas i Fàbregas
 Josep Ribas i Fort (Castellvell, 1830 - Barcelona, 1897), ebenista premiat a l'Exposició Universal de París del 1867.
 Josep Ribas i Gabriel (Gràcia, 1882 - Barcelona, 1934), compositor català, autor de Rosó
 Josep Ribas i González (Barcelona, 1929 - 2011), arquitecte català
 Josep Ribas i Cuní, alcalde de Mollet del Vallès (1978 - 1979)
 Josep Ribas Seva, dirigent de Falange Española a Catalunya
 Josep Ribas Ribas, sacerdot i diputat eivissenc a les Corts de Cadis
 Josep Ribas i Anguera, ebenista, fill del moblista Josep Ribas Fort
 Josep Ribas Ribas "Pep Xico Bet" (Sant Agustí (Eivissa), 1876 - Palma, 1937), cantador i músic tradicional eivissenc
 Josep Ribas i Vinyals (l'Hospitalet de Llobregat, 1942 - l'Hospitalet de Llobregat, 2018), polític i sindicalista